Ву́ллонгонг или Уо́ллонгонг ( ) — город на побережье Тасманова моря в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.

В городе проживает 292 190 человек (2010). Это 3-й по населению город штата после Сиднея и Ньюкасла, и 9-й в стране.

История 

На месте современного города издавна жили австралийские аборигены, само название Вуллонгонг происходит из их языка. Первый зафиксированный визит европейцев произошёл в 1796 году, среди них были Мэтью Флиндерс и Джордж Басс. В начале XIX века были основаны первые поселения колонизаторов. С середины XIX века основным занятием жителей была добыча угля.

Позже Вуллонгонг стал центром чёрной металлургии, однако в последние годы крупнейший (и единственный) сталелитейный завод Вуллонгонга, принадлежащий корпорации BlueScope Steel, значительно сократил объёмы производства. В настоящее время градообразующим предприятием является Вуллонгонгский университет. В пригороде расположен Порт-Кембла — одна из крупнейших в стране портовых и индустриальных зон.

География и климат 
Вуллонгонг расположен примерно в 80 км к юго-западу от столицы штата Сиднея, у подножья гор Кембла и Кейра. Около города расположено озеро-лагуна Иллаварра.

Климат в городе мягкий, влажный, океанический. Средняя температура зимы +12-+13°С, лета — +21-+22 °С. Осадков (в виде дождя) выпадает 1300—1400 мм в год. Дней в месяц с дождём — от 7-10 зимой до 13-15 летом. Жара летом смягчается постоянным бризом.

Города-побратимы 

  Лунъянь, Фуцзянь, КНР
  Охрид, Республика Македония
  Кавасаки, Япония

Примечания

Ссылки 

 Городской Совет Вуллонгонга
 

Города Нового Южного Уэльса
Вуллонгонг